НФЛ в сезоне 1941 — стал 22-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Чикаго Беарз — Нью-Йорк Джайентс 37:9

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Игра за право играть в «Чемпионской игре» НФЛ:
 Чикаго Беарз 33, Грин Бэй Пэкерз 14

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1941.pdf Сезон 1941 года в деталях]

Сезоны НФЛ